Kodjoli peut désigner :
 Kodjoli, un village du Cameroun dans la commune de Kontcha,
 Kodjoli, un village du Cameroun dans la commune de Tignère.